Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 418 dans le monde.

 Route fédérale 418 en Allemagne
 RS-418 au Brésil
 Route 418 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 418 en France
 Route régionale 418 en Slovénie